Adam Forshaw – calciatore inglese, centrocampista
 Dick Forshaw – calciatore inglese
 Joe Forshaw – maratoneta statunitense
 Joseph Forshaw – ornitologo australiano